Federico Luis (; Heidelberg, 27 de octubre de 1619-Nohfelden, 11 de abril de 1681) fue duque de Landsberg desde 1645 hasta 1681, y conde palatino de Zweibrücken desde 1661 hasta 1681.

Biografía 
Nació como único hijo superviviente del conde palatino Federico Casimiro de Zweibrücken-Landsberg y de Emilia Segunda Antuerpiense de Orange-Nassau.

Después de la muerte de su padre en 1645, heredó sus territorios devastados por la Guerra de los Treinta Años. Hasta cierto límite, contribuyó a los esfuerzos de reconstrucción y promovió el comercio para estabilizar la situación. En 1661 heredó el Ducado de Zweibrücken, otro territorio devastado por la guerra, tras la muerte del conde palatino Federico de Zweibrücken.

Murió en el castillo de Landsberg, en las cercanías de Obermoschel, en 1681. Como los hijos varones de su primer matrimonio le precedieron en la muerte y los hijos de su segundo matrimonio no podían heredar legítimamente por ser fruto de un matrimonio morganático, fue sucedido por el rey Carlos XI de Suecia.

Matrimonios e hijos 
Contrajo matrimonio el 14 de noviembre de 1645 en Düsseldorf con su prima hermana, Juliana Magdalena del Palatinado-Zweibrücken (23 de abril de 1621-25 de marzo de 1672), hija del duque Juan II, con quien tuvo los siguientes hijos:
 Carlos Federico (12 de septiembre de 1646-22 de octubre de 1646)
 Guillermo Luis (23 de febrero de 1648-31 de agosto de 1675), desposó a su prima hermana Carlota Federica del Palatinado-Zweibrücken; tuvieron dos hijos y una hija que murieron en la infancia.
 Una hija (28 de diciembre de 1648-1 de enero de 1649).
 Un hijo (9 de enero de 1650-12 de enero de 1650).
 Gustavo Juan (11 de enero de 1651-25 de febrero de 1652).
 Una hija (n. y m. 15 de abril de 1652).
 Carlota Amalia (24 de mayo de 1653-8 de agosto de 1707), desposó al conde Juan Felipe de Isenburg-Offenbach.
 Luisa Magdalena (17 de junio de 1654-11 de febrero de 1672).
 María Sofía (13 de agosto de 1655-8 de octubre de 1659).
 Isabel Cristina (27 de octubre de 1656-29 de agosto de 1707), desposó por primera vez al conde Emico XIV de Leiningen-Dagsburg, y por segunda vez al burgrave y conde Cristóbal Federico de Dohna-Lauck.
 Carlos Casimiro (6 de agosto de 1658-14 de septiembre de 1673).
 Juliana Leonor (27 de junio de 1661-12 de febrero de 1662).
 Juan (11 de febrero de 1662-25 de enero de 1665).

Contrajo matrimonio morganático el 21 de agosto de 1672 con Ana María Isabel Hepp (h. 1635-8 de marzo de 1722) con quien tuvo los siguientes hijos: 

 Guillermo Federico de Fürstenwärther (12 de octubre de 1673-3 de abril de 1732).
 Carlos Emilio de Fürstenwärther (28 de noviembre de 1674-21 de abril de 1758), se casó dos veces y dejó descendencia.
 Luis Felipe de Fürstenwärther (10 de mayo de 1676-26 de febrero de 1724).
 Un hijo (n. y m. 10 de mayo de 1677).
 María Isabel de Fürstenwärther (2 de enero de 1679-1680/1).

Ancestros

Referencias 

 Zweibrücken. 600 Jahre Stadt 1352–1952; Historischer Verein der Pfalz, 1952.

Enlaces externos 

Nacidos en Heidelberg
Casa de Wittelsbach
Condes Palatinos de Zweibrücken
Historia de Alemania